Novick es un apellido. Puede referirse a:
Personas
Edgardo Novick (1956 -), empresario y político uruguayo
Hernán Novick (1988 -), futbolista uruguayo
Irv Novick (1916–2004), historietista estadounidense
Jill Novick (1966 -), actriz estadounidense
Marcel Novick (1983 -), futbolista uruguayo
Mason Novick (1974 -), productor de cine estadounidense
Peter Novick, historiador estadounidense
Personajes ficticios
Mike Novick, personaje de la serie televisiva 24